Жослен Лем'є (,  18 листопада 1967, Мон-Лорьє) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Молодший брат Клода Лем'є.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блекгокс», «Гартфорд Вейлерс», «Нью-Джерсі Девілс», «Калгарі Флеймс» та «Фінікс Койотс».

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ
Французи Канади